Pons II de Mevouillon (vers 920, peut-être à Arles – 986), précariste de l’église d’Arles à Nyons, devient un très riche  et a huit fils, dont plusieurs sont illustres.

Biographie

Sa famille 

Son père, Pons de Mevouillon (885-954/956), est l’un des ancêtres de la première maison des comtes d’Orange-Nice, des Mevouillon et des Montdragon, ainsi qu’un certain nombre d’autres familles nobles moins connues.  Manassès d'Arles, archevêque d’Arles, lui donne des terres in precaria dans la région de Nyons, de Mornas à Poncio. Sa mère est Blismodis.

Un riche propriétaire terrien 

Pons II de Mevouillon se voit confirmer la villa Jocondis à Mornas, dont le terminium avait été concédé en précaire à ses parents, par l’archevêque Manassès d'Arles, en 954. On peut donc le considérer adulte à cette époque et il vit au moins jusqu’en 983. Il reçoit de l’archevêque d’Arles, Ithier, la villa Niomes et des biens à Busayrol, situés dans le comté de Vaison-la-Romaine. En 981, cette précaire lui est confirmé par Annon, successeur d’Ithier, ainsi qu’à ses deux fils : Pons III de Mevouillon et Laugier de Nice. 

Le Pons qui fait un don à l’abbaye de Cluny  en 956-957 c’est peut-être ce Pons II de Mevouillon. En effet, ce dernier avec sa femme Richilde, originaire de l’Uzège, tient de archevêque d’Arles, l’abbaye de Sainte Marie de Goudargues. Pons II de Mevouillon a huit fils qui font une donation à l’abbaye de Cluny en 1023. 

La charte de Cluny, n° 2779, du , donnée en concile à Saint-Privat, territoire de Sarrians,  révèle les prénoms des  huit frères dont les domaines s’étendent sur les diocèses de Gap, Die, Vaison, Orange et Saint-Paul-Trois-Châteaux. Par cet acte, deux des frères, Laugier de Nice et Pons III de Mevouillon, ayant déterminé de se faire moine à Cluny, donnent à cette abbaye la moitié du castrum d’Auton dont l’autre a été précédemment offerte à Saint-Pierre de Cluny par leur père. Cette libéralité s’effectue sur le conseil et le consentement de leurs frères auxquels ils délaissent le reste de leur héritage. Ces six frères sont : Féraud de Nice, évêque de Gap, Pierre de Mirabel, évêque de Vaison, Arnoul, Gérard, Raoul et Rambaud.

Notes et références

Articles connexes 

 Première maison des comtes d’Orange-Nice

Liens externes 
 Les origines de la famille de Mévouillon.

Noble du Moyen Âge
Noble français
Personnalité française du Xe siècle
Personnalité provençale du Xe siècle
Date de naissance non renseignée (Xe siècle)
Décès en 986
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Économie au haut Moyen Âge